Новое городское кладбище:
 Новое городское кладбище (Новосибирск)
 Новое городское кладбище (Новочеркасск)
 Новое городское кладбище (Санкт-Петербург)
 Новое городское кладбище (Феодосия)
 Ново-Городское кладбище (Одесса)

См. также